Pettyfer ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Pettyfer (* 1990), britischer Schauspieler
 Richard Pettyfer (* 1960), britischer Schauspieler